JGE steht für:
 Hubschrauberlandeplatz Geoje (IATA-Code), Hubschrauberlandeplatz von Geojedo, Südkorea

Jge. steht für:
 Jahrgänge (Plural von Jahrgang), siehe Erscheinungsverlauf von Periodika

jge steht für:
 Judäo-Georgisch (ISO-639-3-Code), Sprache der georgischen Juden

Abkürzung